Melaka peut désigner :
 le nom malais de la ville  de Malaisie, Malacca ;
 le nom malais de Malacca, un état de Malaisie ;
 Mélaka, auteur de bandes dessinées, fille de Carali et de Gudule, sœur d'Olivier Ka, nièce d'Edika.